Baumgartner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter O. Baumgartner
 Julius Baumgartner